Ігри в Групі A чемпіонату Європи з футболу 2012 розпочалися 8 червня та закінчилися 16 червня 2012 року. Процедура жеребкування групи відбулася 2 грудня 2011 року в палаці мистецтв «Україна» в Києві. До групи потрапили збірні Польщі (автоматично з першого кошика як країна-господар турніру), Росії (з другого кошика), Греції (з третього кошика) та Чехії (з четвертого кошика). Усі 6 матчів пройшли в Польщі на стадіонах у Варшаві та Вроцлаві. До чвертьфіналу вийшли збірні Чехії та Греції, які посіли в групі перше та друге місця відповідно.

Учасники

Стадіони 
Усі 6 матчів групи A пройшли у Польщі: 3 матчі відбулися на Національному стадіоні у Варшаві та 3 — на Міському стадіоні у Вроцлаві. У Варшаві відбувся матч-відкриття Чемпіонату Європи з футболу 2012 між збірними Польщі та Греції.

Таблиця 

 Усі матчі проходили за центральноєвропейським літнім часом.

Польща — Греція

Росія — Чехія

Греція — Чехія

Польща — Росія

Чехія — Польща

Греція — Росія

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат Європи з футболу 2012 на сайті УЄФА.

Чемпіонат Європи з футболу 2012